Kostel Jména Ježíš může být:
 Kostel Jména Ježíš (Křišťanov) v Křišťanově
 Kostel Jména Ježíš (Telč) v Telči
 Kostel Nejsvětějšího Jména Ježíš (Plzeň), užívaný Evangelickou církví augsburského vyznání v ČR

Externí odkazy